Bryophilopsis är ett släkte av fjärilar. Bryophilopsis ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trågspinnare
Bryophilopsis